
Molekulska formula -{C27H44O}- se može odnositi na:
 7-Dehidroholesterol
 Holekalciferol
 Dezmosterol
 Previtamin D3
 Zimosterol